Святий Іван Дамаскин — християнський богослов і церковний письменник.
 Михайло Дамаскін — провідний представник «критської школи» 16—17 століття.

 Дамаскін (Малюта) — український церковний діяч, православний архієрей.